MDT kan avse:

 MDT (Mean Down Time) – tid för underhåll och reparation på ett tekniskt system, se MTTR
 MDT – en teater på Skeppsholmen i Stockholm, se Moderna dansteatern
 MDT – en tidszon under sommartid i delar av USA, Mexiko och Kanada, se Mountain Daylight Saving Time 

MDT
Akronymer